Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 75 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 3 августа. В турнире приняли участие 13 спортсменок из 12 стран.

Победа в соревнованиях лишь по меньшему личному весу досталась представительнице Казахстана Светлане Подобедовой, серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Заболотная, включённая в заявку сборной лишь накануне Олимпиады, вместо получившей травму Оксаны Сливенко (категория до 69 кг). Ещё одна россиянка чемпионка мира 2011 Надежда Евстюхина, считавшаяся также претенденткой на золото, не смогла взять начальный вес в рывке.

В октябре-ноябре 2016 года решением МОК из-за положительных допинг-проб были лишены медалей все призёры игры в данной весовой категории: золота — казахстанская спортсменка Светлана Подобедова, серебра — россиянка Наталья Заболотная и бронзы — Ирина Кулеша из Белоруссии.

Медалисты

Рекорды
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012